Константин Филиппович Ефремов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1924 году в деревне Мамликасы Цивильского уезда. Член КПСС.

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1986 гг. — колхозник колхоза «Гвардия» в родной деревне, участник Великой Отечественной войны, начальник паспортного стола на 17-й дистанции пути Горьковской железной дороги, начальник отдела кадров, заместитель начальника Сергачской дистанции пути, заместитель директора Чебоксарского училища ФЗО № 4, партийный работник в Чувашской АССР, председатель Чебоксарского горисполкома, первый секретарь Чебоксарского горкома КПСС.

Делегат XXV съезда КПСС.

Умер в Чебоксарах в 2018 году.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции, 
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды), 
 Орден Отечественной войны 1-й степени, 
 Орден Красной Звезды,
 Орден Славы 3-й степени, 
 медали,
 Почётный гражданин города Эгер (Венгрия) (1975), 
 Почётный гражданин города Чебоксары (2000).

Примечания

Ссылки 
  // Чувашский государственный институт гуманитарных наук.
 

Председатели Чебоксарского горисполкома
Первые секретари Чебоксарского горкома КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС